Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 — 20 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Мохаммед Фарах был явным фаворитом перед началом соревнований, выиграв Олимпийские игры 2012 года и два последних Чемпионата мира в беге на 5000 метров. Он также показал лучшее время сезона - 12:59,29 и уже выиграл забег на 10000 метров в Рио. Его основными конкурентами были медалист Чемпионата мира 2015 года Калеб Ндику из Кении и эфиопский спортсмен Хагос Гебрхивет. Другой эфиоп, Деджен Гебремескель, серебряный призер Олимпиады в Лондоне, как и трехкратный призер мировых чемпионатов в забегах на 5000 метрах Бернард Лагат также были в числе претендентами на победу.

По ходу первого отборочного забега, передняя нога Хассана Мида встретилась с задней ногой Фараха, оба бегуна споткнулись, Мид упал, а Фарах продолжил бег показав третье время в забеге. После гонки, США подали протест и Миду разрешили пробежать в финале.

Финал состоялся 20 августа, как и предполагалось, победу одержал Мохаммед Фарах. Вторым стал представитель США Пол Челимо, а бронзовым призером Хагос Гебрхивет. После празднования победы и кругом почёта, было объявлено, что Челимо, Ахмед и Муктар Эдрис дисквалифицированы из-за нарушений правил забега, серебряную медаль получает Хагос Гебрхивет, а Лагат бронзовую. Вскоре была подана апелляция и решение почти для всех было пересмотрено. Челимо был восстановлен в качестве серебряного призера, Ахмед был также восстановлен, в то время как Муктар Эдрис остался дисквалифицированным.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Раунд 1
Квалификационный норматив: Первые 5 с каждого забега (Q) и 6 с лучшим времен (q) проходят в финал.

Забег 1

Забег 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года